Der Begriff Hebraismus bezeichnet:
 in der neutestamentlichen Wissenschaft einen Ausdruck, der auf hebräischen Ursprung zurückgeht.
 ein Wort oder Ausdruck in einer Sprache, das bzw. der aus dem Hebräischen abgeleitet ist, siehe auch Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen
 die Beschäftigung eines Hebraisten mit dem Hebräischen, siehe Christlicher Hebraismus

Siehe auch